Slătioarele se poate referi la:
Slătioarele, Argeș
Slătioarele, Ialomița
Slătioarele, Vâlcea